Апостольский префектура Цицикара () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Цицикар, Китай. Апостольская префектуру Цицикара распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Хэйлунцзян. Апостольская префектура Цикахара подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольской префектуры Цицикара является церковь святого Михаила Архангела.

История 
9 июля 1928 года Римский папа Пий XI издал бреве Ea quae, которой учредил миссию sui iuris Цицикара, выделив её из апостольского викариата Цзилиня (сегодня — Цзилиня).

17 августа 1938 года Римский папа Пий XI издал бреве Ex hac divi, которым преобразовал миссию sui iuris Цицикара в апостольскую префектуру.

С 1972 по 1989 год кафедра апостольской префектуры Цицикара была вакантной. 15 августа 1989 года Святой Престол назначил ординарием апостольской префектуры Цицикара священника Павла Го Ваньчжи, рукоположив его в епископа. В настоящее время ординарий апостольской префектуры Цицикара также является апостольским администратором апостольской префектуры Цзямусы и апостольской администратуры Харбина.

Ординарии апостольской префектуры 
 священник Eugène-Jean Imhof (1929—1934);
 священник Paul Hugentobler (1934—1972);
 Sede vacante — с 1972 года по 1989 год;
 епископ Павел Guo Wenzhi (15.05.1989 — 1.08.2000);
 епископ Giuseppe Wei Jingyi (1.08.2000 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Ea quae, AAS 20 (1928), стр. 350
 Бреве Ex hac divi, AAS 24 (1932), стр. 111

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая